Antonio Corsetti o Corsetto – vescovo cattolico italiano
 Giorgio Barberio Corsetti (1951) – attore, regista teatrale e drammaturgo italiano
 Hygino Caetano Corsetti (1919-2004) – politico brasiliano
 Nicola Corsetti (1901–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Renato Corsetti (1941) – linguista ed esperantista italiano